Cosmas- und Damianflut steht für folgende Sturmfluten an der Nordseeküste:

 Erste Cosmas- und Damianflut am 27. September 1477
 Zweite Cosmas- und Damianflut am 25./26. September 1509